Pouhiou est un écrivain, homme de théâtre et conférencier français.

Biographie 
Pouhiou a débuté dans le théâtre de rue médiéval à Foix, dans la troupe des Farfadets jusqu'en 2008. Entre 2007 et 2009, il écrit deux pièces de théâtre, Tocante et Androgame , qui seront jouées à Toulouse et à Rosheim . En , il lance son projet d'écriture de romans, le Cycle des Noénautes. Ce cycle doit contenir un total de 8 romans contenant chacun 8 chapitres, de façon à reprendre chacune des 64 figures du Yi Jing, qui influencent directement le récit de leurs chapitres respectifs.

Initialement publié sous la licence CC BY-SA-NC, Pouhiou se rend compte que ce qu'il écrit est avant tout issu d'emprunts à la culture qui l'entoure et décide de libérer son œuvre pour la placer sous licence CC-0, au plus près du domaine public permis par la législation du droit d'auteur français.

À partir de 2012, les romans de Pouhiou sont publiés sous licences libres par Framabook, la maison d'édition de l'association Framasoft. #Smartarded, premier tome du cycle des noénautes, a été publié en , suivi par #MonOrchide, le deuxième tome, en , et de #Apolog, le . Ces romans sont pour l'auteur l'occasion d'une recherche sur l’influence du numérique sur l'écriture.

Engagements publics 
 Pouhiou dépose ses œuvres dans le domaine public vivant
 Salarié de l'association Framasoft
 Actif au sein du collectif Savoirscom1
 Militant LGBT et sex-positive

Œuvres

Pièces de théâtre 
Pièces écrites, produites et jouées en compagnie de Michèle Muhlemann (pour Androgame) et mises en scène de Laurent Collombert (Androgame) pour le théâtre de poche de Toulouse
 Tocante   (2007-2008)
 Andrograme  (2009-2010)

Romans 

Il est l'auteur du Cycle des Noénautes, œuvre placée dans le domaine public via la licence CC0 qu'il défend notamment lors de conférences.

 Le cycle des noénautes noenaute.fr
 Tome 1 : #Smartarded, Framabook, 2012 
 Tome 2 : #MonOrchide, Framabook, 2013 
 Tome 3 : #Apolog, Framabook, 2015

Roman illustré 
En , il commence un roman illustré, Le guide du connard professionnel , dont il écrit les textes, les images étant réalisées par Simon (Gee) Giraudot . Les épisodes ont été publiés à un rythme bimensuel jusqu'en , date à laquelle la production a été mise en pause. 18 épisodes ont été publiés à ce jour.

Conférences 
 Rencontres mondiales du logiciel libre 
 Capitole du libre 
 Assemblée nationale,  (journée de défense du domaine public Isabelle Attard) 
 Nuit debout République
 Parlement européen avec Julia Reda le  
 journées du domaine public 2013 Paris et 2014 à Toulouse

Vidéos 
Entre  et , il réalise des vidéos pédagogiques sur le sexe, intitulées Et mon Cul, c'est du Pouhiou ?, publiées sous licence CC-0.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 

Naissance en septembre 1981
Naissance à Montpellier
Écrivain français du XXIe siècle
Conférencier
Dramaturge français du XXIe siècle
Framasoft